Ulvsta kan syfta på:

 Ulvsta, Ljusdals kommun  – en småort i Ljusdals kommun
 Ulvsta, Ockelbo kommun – en småort i Ockelbo kommun
Ulvsta, Hudiksvalls kommun - en småort i Hudiksvall kommun